Mecklemburgo-Strelitz puede referirse a:

 Ducado de Mecklemburgo-Strelitz (1701-1815), un ducado del Sacro Imperio Romano Germánico y la Confederación del Rin.
 Gran Ducado de Mecklemburgo-Strelitz (1815-1918), entidad perteneciente a la Confederación Alemana y a la Confederación de Alemania del Norte, que más tarde se convirtió en parte del Imperio alemán.
 Estado Libre de Mecklemburgo-Strelitz (1918-1933), parte de la República de Weimar y la Alemania nazi.
 Distrito de Mecklemburgo-Strelitz (1994-2011), un distrito en la parte sur del estado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental.